Torossian est un patronyme porté notamment par :

 Antranik Torossian (1944-), joueur français de rugby à XV ;
 Charles Torossian (1964-), mathématicien et haut-fonctionnaire français ;
 Frédéric Torossian (1966-), joueur français de rugby à XV, fils d'Antranik ;
 Sarkis Torossian (1891-1954), militaire ottoman d'origine arménienne, qui fut d'abord fidèle au régime ottoman, puis allié aux rebelles arabes contre l'armée ottomane durant la première guerre mondiale.

voir également 
 Jim Torosian (1926-2014), architecte soviétique et arménien, architecte en chef de la ville d'Erevan de 1971 à 1981.